«Информационно-издательское агентство „ЛИК“» — издательство, находящееся в Санкт-Петербурге. 
«Информационно-издательское агентство ЛИК (литература — информация — культура), Закрытое акционерное общество. 
Основано 9 ноября 1988 года, генеральный директор — Владимир Евгеньевич Левтов.

Издательство — лауреат многих международных и национальных конкурсов и выставок (ММКВЯ, «Лучшая книга года», «Искусство книги», «Анциферовская премия», «Александр Невский» и пр.). Известные серии издательства: «Роковые годы России: документальная хроника», справочники и путеводители «Три Века Северной Пальмиры».

История 
Свою деятельность ЛИК начал как первый издатель ежегодно обновляемых справочников-путеводителей по Санкт-Петербургу для гостей города, туристов и бизнесменов на русском и английском языках («Leningrad Tourist Guide», «St. Petersburg Business Guide», «St. Petersburg This Week», «Бизнес в Петербурге»). Постепенно ЛИК расширял издательскую тематику. Были выпущены справочники, открывшие в 1992 году серию «Три века Северной Пальмиры», такие как «Храмы Петербурга», «Городские имена сегодня и вчера», «Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга», «Античные мифы в камне и бронзе», «Городская власть Санкт-Петербурга: Биохроника трех столетий». 

В 2005 году издательство выпустило первый сборник стихотворений Юрия Берсенева «Напоминание». Стихи поэта увидели свет через год после его смерти. 2007 году ЛИК выпустил вторую книгу Берсенева «Очнись, Россия!.. На злобу дня эпохи девяностых». 

К началу 2010-х годов, «ЛИК» — это универсальное издательство, выпускающее книги разных тематических направлений.

Многие издания отмечены дипломами и наградами, оставаясь любимыми книгами читателей на протяжении многих лет.

Расположение 
Адрес издательства: 190020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 223, лит А.Тел./факс (900) 652-7431;(951) 656-1768 e-mail: info@licpublish.com

Примечания

Ссылки 
 
 Библиотечные фонды
 Красноярская Ярмарка Книжной Культуры

Издательства, основанные в 1988 году
Издательства России